Mombaerts ist der Familienname folgender Personen:

 Erick Mombaerts (* 1955), französischer Fußballspieler und -trainer
 Gui Mombaerts (1902–1993), belgischer Pianist und Musikpädagoge
 Johan Mombaerts (* 1984), französischer Straßenradrennfahrer
 Peter Mombaerts, belgischer Biochemiker, Direktor der Max-Planck-Forschungsstelle für Neurogenetik